Цуй Чжэ (; род. 1 декабря 1986 года, Хэцзэ, Шаньдун, Китай) — китайская пауэрлифтерша-паралимпийка. Серебряный призёр летних Паралимпийских игр 2008 в Пекине, летних Паралимпийских игр 2012 в Лондоне, летних Паралимпийских игр 2016 в Рио-де-Жанейро и летних Паралимпийских игр 2020 в Токио.

Спортивные результаты

Примечания 

Пауэрлифтеры Китая
Серебряные призёры летних Паралимпийских игр 2008 года
Пауэрлифтеры на летних Паралимпийских играх 2008 года
Серебряные призёры летних Паралимпийских игр 2012 года
Пауэрлифтеры на летних Паралимпийских играх 2012 года
Серебряные призёры летних Паралимпийских игр 2016 года
Пауэрлифтеры на летних Паралимпийских играх 2016 года
Серебряные призёры летних Паралимпийских игр 2020 года
Пауэрлифтеры на летних Паралимпийских играх 2020 года